Ло́рен Джоа́нна Фа́уст (; ) — американский аниматор, сценарист, режиссёр и продюсер. Лауреат премии «Эмми».

Биография 
Изучала анимацию в Калифорнийском институте искусств с 1992 по 1994 год.

Затем два года работала аниматором в Turner Feature Animation, а затем еще два года в качестве аниматора для Warner Bros. Feature Animation.

Начала работать в Cartoon Network Studios в 1999 году. Следующие четыре года работала раскадровщиком и сценаристом, а затем в качестве продюсера и руководителя сюжета.

Обрела известность благодаря участию в работе над «Фостер: Дом для друзей из мира фантазий», «Суперкрошки» и в особенности над сериалом «Дружба — это чудо».

Лорен работала с Hasbro над созданием мультсериала «Дружба — это чудо», предназначенного для маленьких девочек. Лорен пыталась оспорить характер существующего сериала «My Little Pony», создавая более глубокий характер и приключенческий настрой. В результате сериал обрел успех не только среди девочек, но и огромную популярность среди подростков и взрослых людей, создавших субкультуру брони.

Вскоре после второго сезона Лорен покинула проект.

В 2008 году получила премию Эмми за свою работу над мультсериалом Фостер: Дом для друзей из мира фантазий. Всего была номинирована на премии Эмми четыре раза (два раза за «Фостер: Дом для друзей из мира фантазий» и ещё два за «Суперкрошки»), а также одна премия Энни за свою работу над мультсериалом «Фостер: Дом для друзей из мира фантазий».

Благотворительный аукцион 
Лорен Фауст приняла участие в благотворительном аукционе в помощь пострадавшей Японии в 2011 году, продав несколько своих зарисовок из «Дружба — это чудо». В дополнении к эскизам, нарисованным в 2008 году, она нарисовала новый эскиз Дерпи, который был продан за 2 151 долларов.

Личная жизнь 

Фауст состоит в браке с Крейгом Маккракеном, который создал «Фостер: Дом для друзей из мира фантазий», «Суперкрошки» и «С приветом по планетам». Они познакомились когда работали над третьим сезоном мультсериала «Суперкрошки». В середине 2016 года Фауст взяла декретный отпуск, чтобы позаботиться о своей новорожденной дочери.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 Страница Лорен на deviantART

Дружба — это чудо
Мультипликаторы США
Выпускники Калифорнийского института искусств
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Телесценаристки США
Сценаристы США XXI века
Сценаристки США
Художники-раскадровщики США